Cella — município espanhol de Aragão
 Cella Dati — comuna italiana da Lombardia
 Cella Monte — comuna italiana do Piemonte
 Cela (arquitetura) — termo latino, correspondente ao grego nau, que designa a câmara interior dos templos gregos e romanos

Ver também
 Sela

Desambiguações de topônimos